OCF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Ocala Municipal (Florida), Stati Uniti
 OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari